In der folgenden Übersicht werden Statistiken und Rekorde zur DTM (vorher Deutsche Tourenwagen-Masters (2000 bis 2004), International Touring Car Championship (1995–1996) und Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (1984–1996)) aufgelistet. Eine Trennung der vier nominell unterschiedlichen Serien wird dabei nicht vorgenommen, alle Rekorde beziehen sich auf die Zeitspanne von 1984 bis heute.

Alle DTM-Meister 
Gesamtsieger von 1984–1996 und 2000–2022.

* Offiziell: Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft

Rekorde nach Fahrern 
Aktive Fahrer sind jeweils fett markiert.

Meistertitel 
Stand: Saisonende 2021

Siege 

Stand: Saisonende 2022.

Pole-Positions 
Stand: Saisonende 2022

Schnellste Rennrunden 
Stand: Saisonende 2014

Meisterschaftspunkte 
Stand: Saisonende 2019

Rekorde nach Marken 
Aktive Hersteller sind jeweils fett markiert.

Meistertitel 
Stand: Saisonende 2022

Siege 
Stand: Saisonende 2022

Pole-Positions 
Stand: Saisonende 2022

Schnellste Rennrunden 
Stand: Saisonende 2022

Zeitleisten

Marken der DTM-Teilnehmer

Marken und Modelle der DTM-Teilnehmer

Quellen 
 DTM-Statistik

Liste (Motorsport)
DTM